Топоніми
 Кабо — муніципалітет Каталонії.
 Кабо-Верде — держава на однойменних островах в Атлантичному океані.

Персоналії
 Кабо Ольга Ігорівна — російська актриса, заслужена артистка Росії.